This is England (lett. Questa è l'Inghilterra) può riferirsi a:
This Is England – un singolo del gruppo rock britannico The Clash.
This Is England – un film drammatico del 2006, scritto e diretto da Shane Meadows, da cui sono state tratte:
This Is England '86 – miniserie televisiva inglese del 2010.
This Is England '88 – miniserie televisiva inglese del 2011.
This Is England '90 – miniserie televisiva inglese del 2015.